Demétrio José Ramos (Vacaria, ? – Três Lagoas, 1961) foi um político brasileiro, prefeito de Três Lagoas.

Filho de Fidélis José Ramos e de Martinha Gomes dos Santos, nasceu no estado do Rio Grande do Sul e mudou-se para o sul de Mato Grosso ainda jovem, onde fixou residência em  Três Lagoas.

Trabalhador e ativo, exerceu Demétrio Ramos as mais variadas atividades, entre as quais, a de prefeito da cidade, no período compreendido entre 2 de julho de 1932 a 22 de julho do mesmo ano, justamente na época do Revolução Constitucionalista de São Paulo, da qual Três Lagoas participou.

Consorciado com Eulália Lacerda Ramos teve dessa união os seguintes filhos: Felipe Lacerda Ramos, Laura Lacerda Dil, Francisco Lacerda Ramos, João Maria Lacerda Ramos, Tereza Lacerda Vasques, Demétrio Lacerda Ramos, Maria José Lacerda Ramos, Henrique Lacerda Ramos, José Lacerda Ramos, Absalão Lacerda Ramos, Manoel Lacerda Ramos e Janurário Lacerda Ramos.

Naturais de Vacaria
Prefeitos de Três Lagoas
Mortos em 1961